Aleksander Siwek pseud. „Bonarowa” (1896–1944) – polski działacz konspiracji niepodległościowej w czasie II wojny światowej, komendant Okręgu V Kielce Polski Niepodległej
 Aleksander Siwek pseud. „Bonar” (1927–2003) – polski działacz konspiracji niepodległościowej w czasie II wojny światowej oraz powojenny działacz kombatancki, wieloletni prezes Koła Środowiskowego „Jodła” w Warszawie (po 2002 działające jako Ogólnokrajowe Środowisko żołnierzy „Jodła” przy ŚZŻAK)

Przypisy